Die 1. Amateurliga Südbaden 1956/57 war die 7. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der FC Konstanz, der sich aber in der Aufstiegsrunde zur II. Division nicht gegen die anderen vier süddeutschen Amateurligen-Meister durchsetzen konnte und nur den 4. Platz unter den fünf teilnehmenden Mannschaften dieser Gruppe erreichte. Der FV Lörrach und der 1. FC Rheinfelden mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der FC Singen und der FC Emmendingen.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1956
Fußballsaison 1956/57